Тарасевич Лариса Михайловна (8 апреля 1916, Москва — 17 марта 2006, Москва) — советский и российский вирусолог, создатель советской школы специалистов по вирусным болезням насекомых, доктор биологических наук (1960), профессор (1980).

Биография 
Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева в 1939 году.

Большую часть жизни проработала в Институте микробиологии АН СССР. В 1970—1980 годах работала в Академии наук Молдавской ССР, создала молдавскую школу специалистов-вирусологов.

В 1960 году защитила докторскую диссертацию на тему «Физиологические условия размножения вируса полиэдрической болезни тутового шелкопряда»

Научная деятельность 
Руководила исследованиями изучению вирусов насекомых. Основным объектом исследований был вирус полиэдроза тутового шелкопряда. Совместно с Евлаховой А. А. изучала антибиотические свойства гриба Beauveria bassiana. Изучала обмен нуклеиновых кислот тутового шелкопряда и установила, что фолиевая, парааминобензойная кислоты подавляют развитие вирусной инфекции.

Библиография 
Автор нескольких десятков статей по вопросам вирусных болезней насекомых. Автор фундаментальных монографий по вирусным болезням насекомых, создатель школы исследований вирусов насекомых.

 Тарасевич Л. М. О нуклеиновых кислотах в полиэдрах тутового шелкопряда // Микробиология, 1946, № 15. C. 337—340.
 Тарасевич Л. М. Уланова Е. Ф. Действие некоторых витаминов и антивитаминов на гемолимфу здоровых и зараженных желтухой гусениц тутового шелкопряда//Известия АН СССР: сер.биол. 1958. № 3. С.352-360
 Тарасевич Л. М. Энтомопатогенные вирусы и их применение // Успехи микробиологии, 1971, № 7, C. 240—253.
 Тарасевич Л. М. Вирусы насекомых. М.: Наука, 1975. 198 с.
 Тарасевич Л. М. Вирусы насекомых в единой классификации вирусов // Изв. АН СССР. Сер.— биол, 1973, № 5, C. 606—705
 Тарасевич Л. М. Вирусы насекомых служат человеку. Отв. ред. И. Г. Атабеков. — М. : Наука, 1985. — 142 с.
 «Рабдовирусы злаков СССР» (под редакцией Л. М. Тарасевич). М., «Наука», 1987.

Примечания

Литература

Ссылки 
 АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ, 1934—1984

Выпускники Петровской сельскохозяйственной академии